Монфике́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14445.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 83 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 55 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 44 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 60,8 %). Из 44 активных жителей работали 39 человек (23 мужчины и 16 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 11 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монфике 

Коммуны департамента Кальвадос